Cottonwood Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cottonwood Peak (Arizona)	
 Cottonwood Peak (Custer County, Colorado)	
 Cottonwood Peak (Eagle County, Colorado)	
 Cottonwood Peak (Bannock County, Idaho)	
 Cottonwood Peak (Kootenai County, Idaho)	
 Cottonwood Peak (Lassen County, Kalifornien)	
 Cottonwood Peak (Siskiyou County, Kalifornien)	
 Cottonwood Peak (Nevada)	
 Cottonwood Peak (Utah)	
 Cottonwood Peak (Wyoming)